Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 9-es, továbbá -es, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9H, 9P, 9T, 9U, 9Y, illetve C9-es, GY9-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 9-es busz (Baja)megszűnt

 9-es busz (Balassagyarmat)
 9A busz (Balassagyarmat)

 9-es busz (Békéscsaba)

 9-es busz (Budapest)
 9A busz (Budapest)megszűnt
 -es busz (Budapest, 1977–1990)megszűnt
 9Y busz (Budapest)megszűnt
 GY9-es busz (Budapest)megszűnt 1966-ban

 9-es busz (Esztergom)

 9-es busz (Eger)megszűnt

 9-es busz (Gödöllő)megszűnt

 9-es busz (Győr)
 9A busz (Győr)

 9-es busz (Hódmezővásárhely)
 9T busz (Hódmezővásárhely)

 9-es busz (Kaposvár)

 9-es busz (Kazincbarcika)

 9-es busz (Kecskemét)

 9-es busz (Miskolc)
9Y busz (Miskolc) megszűnt

 C9-es busz (Nagykanizsa)

 9-es busz (Nyíregyháza)
 9B busz (Nyíregyháza)
 9Y busz (Nyíregyháza)megszűnt

 9-es busz (Salgótarján)
 9A busz (Salgótarján)megszűnt
 9B busz (Salgótarján)megszűnt
 9C busz (Salgótarján)megszűnt

 9-es busz (Sopron)megszűnt
 9A busz (Sopron)megszűnt

 9-es busz (Szeged)megszűnt
 9A busz (Szeged)megszűnt

 9-es busz (Szekszárd)
 9Y busz (Szekszárd)

 9-es busz (Szolnok)

 9-es busz (Szombathely)
 9H busz (Szombathely)

 9-es busz (Tatabánya)
 9D busz (Tatabánya)
 9A busz (Tatabánya)megszűnt
 9P busz (Tatabánya)megszűnt
 9T busz (Tatabánya)megszűnt

 9-es busz (Veszprém)megszűnt

 9-es busz (Zalaegerszeg)
 9E busz (Zalaegerszeg)
 9U busz (Zalaegerszeg)